Le Quai des brumes (1927), roman français de Pierre Mac Orlan ;
Le Quai des brumes (1938), film français de Marcel Carné.